Keramídi, un village et un ancien dème du district régional de Magnésie, en Thessalie.
 , un village du dème de Farkadóna en Thessalie.

Voir aussi 
 Néo Keramídi, un village du dème de Kateríni, de Macédoine-Centrale 
 Paleó Keramídi, un village du dème de Kateríni, de Macédoine-Centrale